Die Ligue 1 2006/07 war die 69. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 2006 mit dem Eröffnungsspiel FC Nantes Atlantique gegen Titelverteidiger Olympique Lyon (1:3) und endete am 26. Mai 2007.

Wie in den zwei Jahren zuvor, war Olympique Lyon das Maß aller Dinge. Mit 17 Punkten Vorsprung beendete Lyon die Saison und holte sich den sechsten Meistertitel in Folge. Zweiter wurde Olympique Marseille, Dritter FC Toulouse und Vierter Stade Rennes. Abgestiegen sind ES Troyes AC, Aufsteiger CS Sedan und der FC Nantes.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon 

* Mahamadou Diarra (2/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2006/07
 Coupe de France 2006/07
 Division 1 Féminine 2006/07

Weblinks 

 Ligue 1 2006/07 auf kicker.de

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07